droga krajowa B8 (Austria)
 droga krajowa B8 (Niemcy)
 witamina B8 – inozytol
 Audi A4
 HMS B8